Barbizet est un patronyme français porté par :
 Patricia Barbizet (1955- ), femme d'affaires française ;
 Pierre Barbizet (1922-1990), pianiste français ;
 Victor Barbizet (1808-1884), céramiste français ;